Der Begriff Kasernierte Einheiten steht für:
 Kasernierte Einheiten, ganz allgemein als Einheiten in Kasernen
 Kasernierte Einheiten des Ministeriums des Innern, als abgekürztes Synonym der Volkspolizei-Bereitschaften in der DDR